Фу́нкция Ри́мана — одна из функций, определённых немецким математиком Бернхардом Риманом.
 Дзета-функция Римана —  функция ζ (s) комплексного переменного, определяемая с помощью ряда Дирихле.
 
 Тета-функция Римана
 Функция Римана (задача Гурса)
 Функция Римана (простые числа)
 Функция Римана (ТФДП) — вариация функции Дирихле; называется также функцией Тома (Thomae).